alkaloid - substancja z grupy alkaloidów
 Alkaloid – północnomacedońskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne